Kriegsausstellung steht für:
 Deutsche Kriegsausstellung
 Kriegsausstellung 1916 im Wiener Prater